Пятибоков — фамилия. Известные носители:

 Пятибоков, Иоанн Матвеевич (1820—1896) — протоиерей Русской православной церкви, военный священник, герой Крымской войны.
 Пятибоков, Пётр Матвеевич (1829—1892) — священник.